UCR ist eine Abkürzung für:

 Under Color Removal (Unterfarbenreduktion)
 Unión Cívica Radical, eine argentinische Partei
 Universität von Costa Rica
 University of California, Riverside
 Uniform Crime Reporting, Erhebung der Kriminalitätsstatistik in den USA 
 Unique Consignment Reference (UCR-Nummer = Weltweit eindeutige Packstücknummer)
 Aero Charter, eine ukrainische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

UCR